Парламентские выборы в Люксембурге прошли 18 июня 1989 года На них на 5-летний срок были избраны 60 членов Палаты депутатов Люксембурга.

В результате выборов правящая Христианско-социальная народная партия получила 22 места и вновь стала крупнейшей парламентской партией, создав коалицию с ЛСРП.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 18 июня 1989}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||977 521||32,4||22||–3
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||840 094||26,2||18||–3
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||498 862||17,2||11||-3
|-
|style="background-color: #00ADDC}" |
|align=left|Комитет действия 5/6 пенсий для всех||225 262||7,9||4||новая
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||157 608||4,4||1||–1
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёный список Экологическая инициатива||130 485||3,8||2||новая
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёная альтернативная партия||128 622||3,7||2||0
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Национальное движение||82 316||2,3||0||новая
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Экологический список Севера||16 649||1,1||0||новая
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Прочие партии||29 522||1,0||0||–
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||10 609||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||191 777||100||60||-4'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||218 940||87,6||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1989 год в Люксембурге